Cajamarca steht für folgende geographische Objekte:

 Cajamarca (Sucre), Ortschaft im Municipio Sucre, Bolivien
 Cajamarca, Hauptstadt der Provinz Cajamarca, Peru
 Provinz Cajamarca, Provinz in der Region Cajamarca, Peru
 Region Cajamarca, Region in den Hochanden, Peru
 Bistum Cajamarca, römisch-katholisches Bistum in der Region Cajamarca, Peru
 Flughafen Cajamarca, Flughafen der Stadt Cajamarca, Peru

Cajamarca steht zudem für:
 Schlacht von Cajamarca, Massaker am königlichen Gefolge des Inka Atahualpa durch das spanische Heer von Pizarro
 Cajamarca-Quechua, eine Varietät der Quechua-Sprachen in Peru
 Cajamarcawaldsänger, Singvogel aus der Familie der Waldsänger